Planariidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Planariidae i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen planarier, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Planariidae 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Planariidae